Гаджылар — название ряда населённых пунктов в Азербайджане.

Гаджылар — село в Агдашском районе.
Гаджылар — село в Агджабединском районе.
Гаджылар — село в Лачинском районе.

См. также 
 Хаджилар (значения)